Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wayne Black e Jason Weir-Smith che hanno battuto in finale Julian Knowle e Michael Kohlmann 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)

 Wayne Black /  Jason Weir-Smith (Campioni)
 Aleksandar Kitinov /  Thomas Shimada (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2001